Beaver megye (Alberta)
Beaver megye (Oklahoma)
Beaver megye (Pennsylvania)
Beaver megye (Utah)